Crocq est le nom donné à :

 Crocq, une commune française.

Patronyme 

 
 Jean Crocq (), sculpteur lorrain du  ;
 Jean Crocq (1824-1898), médecin et homme politique belge ;
 Jean Crocq (1868-1925), psychiatre belge, son fils ;
 Jean-Noël Crocq (1948-), clarinettiste (premier professeur de clarinette basse au CNSMDP). 
 Louis Crocq (1928-2022), psychiatre français ;
 René Crocq (1920-1989), militaire français, Compagnon de la Libération .